Ік — варіант іжиці, що відрізнявся від неї подовженою нижньою частиною і використовувався в складі диграфа ук і для позначення числа 400

Ік — річка в Новосибірській області, права притока Берді
 Ік — річка в Башкортостані і Татарстані, ліва притока Ками
 Ік — присілок, Єрмекеєвський район, Башкортостан
 Ік — присілок, Юргамиський район, Курганська область